Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Antonio Prieto e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Paulo Carvallo e Ricardo Schlachter 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Luke Bourgeois /  Dejan Petrović (primo turno)
 Eyal Erlich /  Satoshi Iwabuchi (primo turno)

 Antonio Prieto /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Paulo Carvallo /  Ricardo Schlachter (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1999